Paniekzaaiers (film), een Vlaamse film uit 1986 met Gaston en Leo
Nico Haak en de Paniekzaaiers, een Nederlandse muziekgroep